Capo – głowa rodziny mafijnej
 kapodaster (capo) – urządzenie nakładane na gryf instrumentu strunowego
 Capo – album amerykańskiego rapera, Jima Jonesa
 Capo – niemiecki raper